Nienburg/Weser – città del circondario omonimo (Bassa Sassonia)
 Nienburg (Saale) – città del circondario rurale Salzlandkreis (Sassonia-Anhalt)